Chaos A.D. (на български език: Хаос сл. Хр.) е пети студиен албум на бразилската хевиметъл група Сепултура от 1993 година. Текстовете са силно съсредоточени в несправедливостта в родната им страна Бразилия. Албумът има златен статут в САЩ и Европа.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Игор Кавалера – барабани
 Пауло Джуниър – бас
 Андреас Кисер – китара

Песни

Оригинална версия

1996 
През 1996 година Roadrunner Records ремастерира и преиздава албума с три бонус парчета:
 Refuse/Resist – 03:19
 Territory – 04:45
 Slave New World – 02:54
 Amen – 04:24
 Kaiowas – 03:32
 Propaganda – 03:31
 Biotech Is Godzilla – 01:52
 Nomad – 04:58
 We Who Are Not as Others – 03:43
 Manifest – 04:55
 The Hunt – 03:58
 Clenched Fist – 04:57
 Chaos B.C. – 05.12
 Kaiowas (Tribal Jam) – 03:47 (на живо в Мато Гросо, Бразилия, Ноември 1995 г.
 Territory (Live) – 04:48 (на живо в Минеаполис, САЩ, Март 1994)
 Amen / Inner Self (Live) – 08:42 (на живо в Минеаполис, САЩ, март 1994)

Позиции в класациите

Албум 

Музикални албуми от 1993 година
Албуми на Сепултура